Лайне — многозначный термин.

Топоним 
 Лайне — река в Германии.

Фамилия 
  (род. 1949) — финский историк, доктор философии.
 Лайне, Дорис (1931—2018) — финская балерина, хореограф и педагог, профессор (1992).
 Лайне, Николай Григорьевич (настоящая фамилия — Гиппиев; 1920—1984) — советский поэт и переводчик.
 Лайне, Патрик (род. 1998) — финский хоккеист, крайний нападающий.
 Лайне, Тамират (род. 1955) — эфиопский политик.
 Лайне, Теему (род. 1982) — финский хоккеист.
 Лайне, Эдвин (настоящая фамилия Бовеллан; 1905—1989) — финский театральный и кинорежиссёр, актёр и сценарист.
 Лайне, Эеро (1926—1998) — финский биатлонист.
 Лайне, Эмма (род. 1986) — финская теннисистка.
 Лайне, Юлия Анатольевна (род. 1992) — российская футболистка.